Шестнадцатый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 21 октября 1961 года по 15 апреля 1962 года. Победителем впервые в истории стал московский «Спартак».

Класс «А» 
Все участники прошлогоднего чемпионата страны и чемпион РСФСР разыграли медали в двухкруговом турнире. Команда занявшая последнее место выбывала из турнира.
Борьба шла в основном между московскими командами, которые заняли (в четвёртый раз) пять верхних строчек турнирной таблицы. Московский «Спартак», благодаря удачной игре с основными конкурентами (взято 7 очков из 8 в матчах с другими медалистами), сведя свой последний матч сезона с действующим чемпионом вничью, завоевал золотые медали.
Команда ЛИИЖТ, заняв последнее место, потеряла право играть в чемпионате СССР, и решением руководства института  была расформирована.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
 Евгений Грошев («Крылья Советов» Москва) — 38 шайб
 Борис Майоров («Спартак» Москва) — 30 шайб
 Александр Альметов (ЦСКА) — 30 шайб
 Вячеслав Старшинов («Спартак» Москва) — 29 шайб
 Владимир Киселёв (ЦСКА) — 29 шайб
 Игорь Чистовский («Торпедо» Горький) — 29 шайб
 Виктор Цыплаков («Локомотив» Москва) — 28 шайб
 Юрий Парамошкин («Электросталь») — 28 шайб
 Владимир Юрзинов («Динамо» Москва) — 27 шайб
 Владимир Гребенников («Крылья Советов» Москва) — 27 шайб

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

Факты чемпионата

Переходы 
 Юрий Пантюхов сменил ЦСКА на ленинградский СКА.
 Анатолий Фирсов в конце ноября перешёл из московского «Спартака» в ЦСКА.

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ЦСКА с «Кировцем» – 16-3 и СКА Куйбышев – 14-2, «Крыльями Советов» и омским «Спартаком» – 13-1.
Самыми результативными стали матчи ЦСКА - «Кировец» – 16-3, «Динамо» Москва - ЦСКА – 14-5 и «Крылья Советов» - СКА Куйбышев – 14-3. 
Наименее результативными стали матчи СКА Ленинград - «Кировец» и «Спартак» Свердловск - «Спартак» Омск – команды не забросили ни одной шайбы.

Переименования
Команда из Риги избавилась от приставки РВЗ.

Переигровки
Результат матча СКА Калинин - «Электросталь» (4-2), сыгранного 9 февраля, был аннулирован. В переигровке 15 марта СКА победил 8-1.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1961-62 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй и третий эшелоны. 1960/1961 - 1964/1965. Зимняя спартакиада народов РСФСР 1957/1958 - 1988/1989. Кубок ВЦСПС 1983/1984 - 1989/1990. Кубок лиги 1988/1989. Справочник. Москва. 2011.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1961-1962
 http://www.hockeystars.ru/art1962.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1961 год в хоккее
1962 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1961 году
Чемпионаты СССР в 1962 году